Фернандо Мануэль Ромай Перейро (; родился 23 сентября 1959 года в Ла-Корунья) ― испанский баскетболист , который представлял свою родную страну на двух летних Олимпийских играх, начиная с 1980 года: в 1984 году завоевал серебряную медаль в составе испанской команды.

Биография 
Был лидером Испанской баскетбольной лиги по количеству блоков (671), пока Фран Васкес не превзошёл его рекорд 17 апреля 2016 года.

После своего ухода из профессионального баскетбола, в октябре 1995 года Ромай стал играть в американский футбол в составе клуба Мадрид Пантерас, выступив 8 июня 1996 года на турнире Испанской лиги американского футбола. Однако в финальном матче против команды Вилафранка Иглс не находился на игровом поле ни минуты.

Ромай регулярно выступает на испанском телевидении в таких программах, как Mira Quien Baila!  (Испанская версия шоу «Танцы со звёздами»).

Примечания

Ссылки 
 (Испанский)   Испанский Олимпийский Комитет

Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Центровые
Википедия:Биографии современников
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Игроки БК «Реал» Мадрид
Баскетболисты Испании